Lello steht für

 die deutsche Bezeichnung des Dorfes Lelu (Hiiumaa) in der estnischen Landgemeinde Hiiumaa 
 Kurzform der Livraria Lello e Irmão, Buchhandlung in Porto

Lello ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lello (1895–1976), estnischer Fußballspieler
 José Lello (1944–2016), portugiesischer Politiker des Partido Socialista (PS)